Алжирский жестовый язык (Algerian Sign Language; , , тамазигхт: ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ Tamslayt Tadugamt n Lezzayer) — жестовый язык, который распространён среди глухих Алжира. Язык был официально признан законом Алжира о защите и содействию инвалидам 8 мая 2002 года.

О диалектах ничего не известно. На язык оказало влияние общество глухих из города Уджда на севере Марокко.

Примечания

Литература 
 CARVALHO, Paulo Vaz de. breve História dos Surdos no Mundo. [S.l.]: SurdUniverso, 2007. 140 p.
 Glottolog 2.2 Resources for Algerian Sign Language. n.a. 2013. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 Algerian Sign Language: a language of Algeria. n.a. 2013. SIL International.

Ссылки 
 Алжирский жестовый язык  на Ethnologue
 Joshua Project 

Языки Алжира
Жестовые языки по алфавиту
Семья французского жестового языка
Арабские жестовые языки